Кубок Азии 1976 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это шестой по счету Кубок Азии. Финальный этап проходил в Иране с 3 июня по 13 июня 1976 года. Как и на прошлом турнире, выиграв все свои матчи, Кубок завоевала сборная Ирана.

Отборочный турнир

Группа 1 
 , ,  и  отказались от участия в турнире.  и  автоматически получили путёвки в финальный турнир.

Группа 2 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 3 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 4

Предварительные матчи

Группа 4-A

Группа 4-B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Обладатели путёвок 
  (получил путёвку автоматически, как хозяин чемпионата)
 
 
 
  — отказалась от дальнейшего участия в турнире.
 
  — отказался от дальнейшего участия в турнире.
  — отказалась от дальнейшего участия в турнире.

Финальный турнир

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1976 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1976 году
Июнь 1976 года
Международные соревнования по футболу в Иране
Спорт в Иране в 1976 году